Albert Smallenbroek (architect) (1880-1959), architect
Albert Smallenbroek (burgemeester) (1926-2016), burgemeester van Oldekerk en Bedum